Corianino è una  curazia (frazione) della Repubblica di San Marino, appartenente al castello di Faetano.

Storia

Geografia fisica
Corianino sorge al centro del territorio del suo castello.

Voci correlate 
 Faetano
 Cà Chiavello
 Calligaria
 Monte Pulito (curazia)

Curazie dei castelli di San Marino
Faetano